Миклош Фекете (; ) — венгерский футболист, нападающий. Участник летних Олимпийских игр 1912 года.

Биография 
Миклош Фекете родился 10 февраля 1892 года в австро-венгерском городе Будапешт (сейчас в Венгрии).

Играл в футбол на позиции нападающего. В 1911—1913 годах выступал за будапештский «Терезварош», в составе которого провёл в чемпионате Венгрии 18 матчей, забил 8 мячей.

В 1912 году вошёл в состав сборной Венгрии по футболу на летних Олимпийских играх в Стокгольме, занявшей 5-е место. 3 июля 1912 года принимал участие в полуфинальном матче утешительного турнира против Германии (3:1), мячей не забивал. Этот матч стал для Фекете единственным в составе национальной команды.

Участвовал в Первой мировой войне.

Умер 2 июля 1917 года в лагере для военнопленных в России из-за инфекционного заболевания.

Примечания 

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1912 года
Участники Первой мировой войны (Австро-Венгрия)